Végh Gyula (1870–1951) művészeti író, műgyűjtő, festőművész, múzeumigazgató, utazó
 Végh Gyula (1947) labdarúgó, csatár (Ferencvárosi TC)